Алта-Рібаго́рса () — район (кумарка) Каталонії. Столиця району — м. Ал-Понт-да-Суер ().

Муніципалітети 

Населення муніципалітетів у 2001 р.

 Ал-Понт-да-Суер () — населення 2.725 осіб; 
 Білальє () — населення 644 особи; 
 Ла-Баль-да-Буї () — населення 1.062 особи.

Збільшення населення

Посилання 

 Вебсторінка Ради району  
 Інформація Жанаралітату Каталонії 
 Інформація Інституту статистики Каталонії